Аарон Муй, Аарон Френк Муй (англ. Aaron Frank Mooy, нар. 15 вересня 1990, Сідней, Австралія) — австралійський футболіст.
 Ла-Муй (фр. La Mouille) — муніципалітет у Франції, у регіоні Франш-Конте, департамент Жура.